Rjevka (en rus: Ржевка) és un poble de la província de Tambov, a Rússia, segons el cens del 2010 tenia 0 habitants.

Referències 

Pobles de la província de Tambov